Le championnat du Botswana d'échecs est une compétition qui permet de désigner le meilleur joueur d'échecs du Botswana. Il est organisé par la Fédération d'échecs du Botswana, fondée en 1982.

Vainqueurs 

{| class="sortable wikitable"
! Année !! Vainqueur
|-
| 1978 || Alfred Eddie Basa
|-
| 1981 || Graham Blackburne
|-
| 1982 || Pete Hamely
|-
| 1986 || Gotile Madikwe
|-
| 1987 || Dabilani Buthali
|-
| 1988 || John Hutchison
|-
| 1989 || John Hutchison
|-
| 1990 || John Hutchison
|-
| 1991 || John Hutchison
|-
| 1992 || Gosekelwe Moseki
|- 
| 1993 || Nedjo Stevanovic
|- 
| 1994 ||Nedjo Stevanovic
|- 
| 1995 ||Nedjo Stevanovic
|- 
| 1996 || Ignatius Njobvu
|-
| 1997 ||Nedjo Stevanovic
|- 
| 1998 || Ofentse Molale
|- 
| 1999 ||Ofentse Molale
|-
| 2000 || Ignatius Njobvu
|-
| 2001 || John Hutchison
|-
| 2002 ||Ofentse Molale
|-
| 2003 ||Ignatius Njobvu
|-
| 2004 || Providence Oatlhotse
|-
| 2005 ||Phemelo Khetho
|-
| 2006 ||Phemelo Khetho
|-
| 2007 ||Phemelo Khetho
|-
| 2008 ||Providence Oatlhotse
|-
| 2009 ||Providence Oatlhotse
|-
| 2010 ||Barileng Gaealafshwe
|-
| 2011 ||Abel Dzilani
|-
| 2012 ||Providence Oatlhotse
|-
| 2013 ||Ignatius Njobvu
|-
| 2014 ||Phemelo Khetho
|-
| 2015 ||Providence Oatlhotse
|-
| 2016 ||Barileng Gaealafshwe
|-
| 2017 || 
|-
| 2018 ||Phemelo Khetho
|-
| 2019||Phemelo Khetho
|}

Notes et références 

Compétition fondée en 1978
Événement sportif au Botswana
Botswana